«The Big Mash Up»— п'ятнадцятий студійний альбом німецького гурту Scooter. Вийшов 14 жовтня 2011 року.

Ставлення до альбому 
Альбом написаний під сильним впливом дабстепу і цим його стиль відрізняється від попередньої творчості гурту. Шанувальники гурту Scooter поставились до нового стилю по-різному.

Трек-лист

CD1 
 «C.I.F.L.»
 «David Doesn't Eat»
 «Dreams»
 «Beyond the Invisible»
 «Sugary Dip»
 «It's a Biz (Ain't Nobody)»
 «C'est Bleu (feat. Vicky Leandros)»
 «8:15 to Nowhere»
 «Close Your Eyes»
 «The Only One»
 «Sex and Drugs and Rock 'n' Roll»
 «Copyright»
 «Bang Bang Club»
 «Summer Dream»
 «Mashuaia»
 «Friends Turbo»

CD2 
 «Suck My Megamix — The Longest Scooter Single In The World»

Веб 
 «Suck My Megamix — The Longest Scooter Single In The World (Extended Version)»

CD2 (Suck My Megamix):
 01. One (Always Hardcore)
 02. Ti Sento
 03. Jumping All Over The World
 04. Jump That Rock (Whatever You Want)
 05. And No Matches
 06. The Question Is What Is The Question?
 07. Faster Harder Scooter
 08. Hello! (Good To Be Back)
 09. Move Your Ass
 10. How Much Is The Fish?
 11. Jigga Jigga!
 12. Ramp! (The Logical Song)
 13. Nessaja
 14. J'adore Hardcore
 15. Friends Turbo
 16. Let Me Be Your Valentine
 17. Rebel Yell
 18. Endless Summer
 19. I'm Raving
 20. Suavemente
 21. Apache Rocks The Bottom
 22. Lass Uns Tanzen
 23. Shake That!
 24. The Only One
 25. We Are The Greatest
 26. Aiii Shot The DJ
 27. Maria (I Like It Loud)
 28. Posse (I Need You On The Floor)
 29. Stuck On Replay
 30. She's The Sun
 31. The Night
 32. Weekend!
 33. I'm Lonely
 34. Fuck The Millennium
 35. Call Me Mañana
 36. Fire
 37. Behind The Cow
 38. Break It Up
 39. The Sound Above My Hair
 40. The Age Of Love
 41. No Fate
 42. I'm Your Pusher
 43. I Was Made For Lovin' You
 44. Move Your Ass
 45. Hyper Hyper
 46. Back In The U.K.

Обмежене видання 
Обмежене видання альбому містить DVD, на якому записаний концерт гурту Scooter The Stadium Techno Inferno — Live in Hamburg 2011.

Трек-лист DVD The Stadium Techno Inferno — Live in Hamburg 2011:
 01. Intro
 02. Hello! (Good To Be Back)
 03. Aiii Shot The DJ
 04. Jumping All Over The World
 05. The Question Is What Is The Question?
 06. I'm Raving
 07. The Only One
 08. The Logical Song
 09. The Leading Horse
 10. Stuck On Replay
 11. Frequent Traveler / Sunrise (Here I Am) / Cambodia
 12. Jigga Jigga!
 13. Habanera
 14. Fuck The Millenium / Call Me Mañana
 15. No Fate
 16. Ti Sento
 17. J'adore Hardcore
 18. Jump That Rock (Whatever You Want)
 19. How Much Is The Fish?
 20. One (Always Hardcore)
 21. Fire
 22. Nessaja
 23. Maria (I Like It Loud)
 24. Move Your Ass / Endless Summer / Hyper Hyper

Обмежене подарункове видання Fan-Box 
Обмежене подарункове видання Fan-Box крім того самого контенту, що й обмежене видання, містить ексклюзивне намисто HP Baxxter, двосторонній постер і 4 листівки, з яких одна підписана особисто членами Scooter. Все це упаковано в спеціальну коробку.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2011
Альбоми Scooter